Kardam est un nom propre bulgare (Кардам en alphabet cyrillique bulgare) qui peut désigner :
 Kardam, prénom bulgare  ;
Kardam, khan des Bulgares de 777 à 802 ;
 Kardam de Bulgarie (1962-2015), « prince de Tarnovo », fils aîné de l'ex-roi Siméon II de Bulgarie, prince héritier de jure ;
 , village bulgare de l'obchtina de General Tochevo, situé dans l'oblast de Dobritch, sur la route européenne E675 ;
 Kardam, village bulgare de l'obchtina de Popovo, situé dans l'oblast de Targovichte.

Prénom bulgare
Homonymie de toponyme